Gsoll ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gsoll (Gemeinde Eisenerz), Ortsteil in der Stadtgemeinde Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark
 Gsoll (Gemeinde Frankenfels), Ortslage von Frankenfels, Niederösterreich
 Gsoll (Gemeinde Gaming), Ortslage von Gaming, Niederösterreich
 Gsoll (Gemeinde Kirchberg an der Pielach), Ortslage von Kirchberg an der Pielach, Niederösterreich
 Gsoll (Gemeinde Reichenau), Ortslage von Reichenau an der Rax, Niederösterreich